Perche grimpeuse est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons :

 Anabas scandens
Anabas testudineus
 Ctenopoma kingsleyae
 Microctenopoma nanum

Notes et références

Voir aussi 
 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu